Bénouville bezeichnet folgende Orte in Frankreich:
 Bénouville (Calvados), Gemeinde im Département Calvados
 ein sich dort befindendes Schloss, das Château de Bénouville
 Bénouville (Seine-Maritime), Gemeinde im Département Seine-Maritime
 die Rue Bénouville, eine Straße im 16. Arrondissement von Paris

Bénouville bzw. Benouville ist der Familienname folgender Personen:
 Jean-Achille Benouville (1815–1891), französischer Maler